DSA puede referirse a:
 En política, a los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA), organización política de los Estados Unidos.
 En geografía, a la Diputación Provincial de Salamanca
 En climatología, al tipo Dsa de la clasificación climática de Köppen, correspondiente a un clima continental con influencia mediterránea. 
 En criptografía, a Digital Signature Algorithm.
 En medicina, a defecto septal atrial''' (o también denominado defecto septal auricular, defecto del septo auricular, defecto del septo atrial, defecto del tabique auricular, defecto del tabique atrial).
 En los juegos de rol, al juego de rol alemán Das Schwarze Auge''.
 En electrónica a Digital Spectrum Analyzer (Analizador de espectro digital)
 En ventas, a Direct Selling Association (Asociación de Ventas Directas)